Carrington (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Carrington (Greater Manchester), een plaats in het Britse graafschap Greater Manchester
Carrington (film), een film uit 1995 over de schilderes Dora Carrington (1893-1932)
Carrington (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Personen:
Dora Carrington (1893-1932), een Brits schilderes
Leonora Carrington (1917-2011), een Mexicaans kunstenaar en schrijver
Peter Carington (1919-2018), een Brits politicus
Simon Carrington (1942), een Brits musicus
Richard Christopher Carrington (1826-1875), een Brits amateurastronoom, bekend van het Carrington Event, een zonnestorm in 1859

Zie ook 
Carringtondoctrine, een Nederlandse term voor het politieke gebruik dat een minister aftreedt als zijn departement een ernstige fout maakt